Belgen in het Schotse voetbal geeft een overzicht van Belgen die een contract hebben (gehad) bij Schotse voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers 

Schotse
Voetbal in Schotland